Prigioni – gruppo di sei statue di Michelangelo Buonarroti
 Prigioni – plurale di prigione
 Pablo Prigioni – cestista argentino